Дефекация:

 Дефекация — опорожнение желудочно-кишечного тракта через прямую кишку и анус.
 Дефекация — в сахарном производстве процесс очистки сахарного сока от примесей.
 Defecation — британский музыкальный коллектив.

См. также 
 Дефекатор